Александр Владимирович Вишневский (род. 4 февраля 1967 года, Красноярск) — российский бодибилдер, чемпион мира (2000 г., Малакка (Малайзия) в весовой категории до 90 кг).

Биография 
В детстве и юности жил в городе Кирово-Чепецке Кировской области.
В возрасте с 7 до 14 лет занимался гимнастикой.

Окончив Ленинградский Инженерно-Строительный институт (ЛИСИ), поступил на службу в армию в ВВС, после окончания которой в 1987 году занялся бодибилдингом.
В 1989 году в Клайпеде занял первое место на «чемпионате СССР среди юниоров» в Санкт-Петербурге в весовой категории до 70 кг, получив звание «мастера спорта».

В ноябре 2000 года А. Вишневский занял первое место на чемпионате мира в Малакке, в весовой категории до 90 кг и вскоре после этого стал тренером известных российских бодибилдеров.

Достижения 
Александр Вишневский участвовал в следующих соревнованиях по бодибилдингу:

Среди любителей 
 май 1989; чемпионат СССР среди юниоров; 1 место до 70 кг
 май 1989; чемпионат Санкт-Петербурга среди юниоров; 1 место до 70 кг, абсолютный чемпион
 май 1989; чемпионат Санкт-Петербурга среди мужчин; 1 место до 70 кг
 май 1990; чемпионат Санкт-Петербурга; 1 место до 80 кг, абсолютный чемпион
 декабрь 1990; международный турнир «Мистер Урал»; 1 место до 80 кг
 май 1991; чемпионат Санкт-Петербурга; 1 место до 90 кг
 май 1992; чемпионат Санкт-Петербурга; 1 место до 90 кг
 май 1992; чемпионат России; 1 место до 90 кг
 май 1992; чемпионат Европы, Острава, Чехословакия; 1 место до 80 кг
 май 1993; международный турнир, Тюмень; 1 место до 80 кг
 май 1993; чемпионат России; 1 место до 90 кг, абсолютный чемпион
 октябрь 1993; чемпионат России; 1 место до 90 кг, абсолютный чемпион
 ноябрь 1993; чемпионат мира, Сеул; 3 место до 80 кг
 май 1994; чемпионат Европы, Тюмень; 1 место до 90 кг
 ноябрь 1994; чемпионат мира, Шанхай, Китай; 4 место до 80 кг
 ноябрь 1995; чемпионат мира, остров Гуам; 6 место до 90 кг
 ноябрь 1999; чемпионат мира, Братислава; 3 место до 90 кг
 апрель 2000; кубок Санкт-Петербурга; 1 место до 90 кг
 апрель 2000; кубок Московской области; 1 место до 90 кг
 май 2000; кубок России; 1 место до 90 кг
 октябрь 2000; чемпионат России; 2 место до 90 кг
 ноябрь 2000; чемпионат мира, Малакка; 1 место до 90 кг

Среди профессионалов 
 май 2003; «Ночь чемпионов», Нью-Йорк; 22 место
 июнь 2003; «Hungarian Pro», Дебрецен; 11 место
 май 2004; «Ночь чемпионов», Нью-Йорк; 19 место
 июнь 2004; «Hungarian Pro», Дебрецен; 10 место

Известные ученики 
 Игорь Гостюнин — чемпион мира по классическому бодибилдингу
 Леонов Андрей — абсолютный чемпион Санкт Петербурга и Ленинградской области

Примечания

Ссылки 
 www.vishnevskiy.ru — Официальный веб-сайт А. Вишневского.
 «А. Вишневский о своём Турнире» — на сайте журнала «Геркулесъ» от 11.01.2013.
 «Робот-культурист отправляется в Токио» — на сайте журнала «Железный мир» от 10.01.2010.
 Александр Вишневский — профиль Александра Вишневского в официальном сервисе Федерации Бодибилдинга и Фитнеса России Bodybuilder.PRO.
 А. Вишневский: "БОДИБИЛДИНГ - ЭТО НЕ СТЫДНО"!

культуристы по алфавиту
культуристы России